El término fenicio puede referirse:

 a lo relativo a Fenicia, región del antiguo Oriente Próximo: la civilización fenicia habitó, desde el 1200 a. C., varias ciudades a orillas del mar Mediterráneo;
 al idioma fenicio, una lengua semítica muerta.